Аресібо — муніципалітет у Пуерто-Рико.
 Аресібська діоцезія
 Аресібо (обсерваторія)
 Послання Аресібо
 4337 Аресібо